Headlines – album studyjny australijskiego zespołu Flash and the Pan, wydany w roku 1982; zawiera brytyjski hit wydany na singlu, „Waiting For A Train”, który wspiął się na 7 pozycję w maju 1983.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy Flash and the Pan
Albumy muzyczne wydane w roku 1982
Albumy Albert Productions
Albumy Epic Records
Albumy wyprodukowane przez Harry’ego Vandę
Albumy wyprodukowane przez George’a Younga